Hungar ist der Familienname folgender Personen

 Anna Hungar (1875–1930), deutsche Theaterschauspielerin 
 Johann Michael Hungar (1634–1714), Schweizer Maler 
 Paul Hungar (1887–1945), deutscher Komponist 
 Richard Hungar (1860–1909), deutscher Theaterschauspieler 
 Wilhelm Hungar (1817–1891), deutscher Theaterschauspieler

Siehe auch
 Hungarn
 Ungarn